Kastelle von Passau steht für folgende römischen Militärlager:

 Kastell Boiotro, eine spätantike Festung
 Kastell Boiodurum, ein mittelkaiserzeitliches Kastell gegenüber dem Zusammenfluss von Donau und Inn
 Batavis, ein claudisch/neronisches bis spätflavisches Kastell auf der Halbinsel zwischen Donau und Inn
 Burgus Passau-Haibach, ein spätantiker Burgus am südlichen Donauufer nahe dem Ortsteil Haibach